Lluís II d'Alemanya (804 - Frankfurt del Main, 876), rei dels francs orientals
 Lluís II de Baden (Karlsruhe, 1824 - 1858), gran duc de Baden (1852 - 1856)
 Lluís II de Bar (1370 /1375 - 1430), cardenal-duc de Bar 
 Lluís II de Baviera (1845 - 1886), rei de Baviera (1864-86) 
 Lluís II de Borbó dit "El Bo" (1337 - 1410), duc de Borbó
 Lluís II de Borbó-Condé, conegut com “el Gran Condé” (1621, París - 1686, Fontainebleau), príncep de França i mariscal 
 Lluís II d'Etrúria (Madrid, 1799 - Niça, França, 1883), Duc de Parma i Piacenza (1847-48), rei d'Etrúria i Duc de Lucca 
 Lluís II de França dit el Quec o el Tartamut (846 - Compiègne, 879), rei carolingi de França
 Lluís II Gonzaga o Lluís II de Màntua (? 1334 - Màntua, Senyoriu de Màntua, 1882), senyor de Màntua entre 1369 i 1382
 Lluís II de Hessen (1438 - 1471), Landgravi de Baix-Hessen
 Lluís II de Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 1777 - 1848), Gran Duc de Hessen-Darmstadt (1830 -1848)
 Lluís II d'Holanda (París, 1804 - Forlì, 1831)
 Lluís II d'Hongria (Budapest, 1506 - Mohács, 1526), Rei d'Hongria i de Bohèmia 
 Lluís II d'Itàlia dit “el Jove” (825 - Brescia, 875), rei d'Itàlia (839 -875), Emperador d'Occident (855 -875) i comte de Provença 
 Lluís II de Nassau-Weilburg (Weilburg, 1565 - Saarbrücken, 1627), noble alemany 
 Lluís II de Navarra dit “el Just” (Fontainebleau, 1601 - Saint Germain-en-Laye, 1643), rei de Navarra i de França 
 Lluís II d'Orleans, dit “el Pare del Poble” (Blois, 1462 - París, 1515), duc d'Orleans i Valois duc d'Orleans i Valois (1465-1515) 
 Lluís II de Provença (Tolosa, 1377 - Angers, 1417), duc d'Anjou, comte de Provença i rei de Nàpols
 Lluís II del Palatinat o Lluís II de Baviera dit "el Sever" (Heidelberg, 1229 -1294), duc de Baviera i comte palatí del Rin (1253 -1294)